Mantelberg steht für

 Mantelberg (Zell), Berg in Bayern
 Mantelberg (Riedenburg), Berg in Bayern
 Mantelberg (Schrobenhausen), Ortsteil der Stadt Schrobenhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Ruine Mandelberg, im Gebiet der Gemeinde Pfalzgrafenweiler, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg